Кастет:
 Кастет — разновидность холодного оружия для рукопашного боя.
 «Кастет» — советский комплекс управляемого артиллерийского вооружения ПТРК.
 «Кастет» — советский ручной 40-мм гранатомёт РГМ-40, созданный на основе подствольного гранатомета ГП-30.
 Кастет — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Кастет-Арруи — коммуна во Франции, департамент Жер.